Kalmar nation kan syfta på:

Kalmar nation, Lund – en av tretton studentnationer vid Lunds universitet
Kalmar nation, Uppsala –  en av tretton studentnationer vid Uppsala universitet